Isle of Dogs, en inglés, "Isla de Perros", puede hacer referencia a:
 Isle of Dogs, antigua isla en el Este de Londres, Reino Unido.
 Isle of Dogs, obra de teatro de 1597 creada por Thomas Nashe y Ben Jonson.
Isle of Dogs, película de animación de 2018 y dirigida por Wes Anderson.